Jon Huntsman se poate referi la

 Jon Huntsman, Sr., (născut în 1937), industriaș și filantrop american, tatăl celui de-al doilea
 Jon Huntsman, Jr., (născut în 1960), politician, fost guvernator al statului  și actualul ambasador al Statelor Unite ale Americii în China

Vezi și 

 Huntsman (dezambiguizare)

Nume proprii